Ili kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Qapsjaghaj, ort, Almaty,

Kina 

 Ili, prefektur, Xinjiang, 
 Ili (flod), Xingjiang

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar